Árvay János (1924–1996) statisztikus
 Árvay János (?) borász
 Árvay János (?) műfordító